Andrén är ett svenskt efternamn som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Andrén 3 088
 Andréen 134
 Andreen 108
 Andréhn 15
Tillsammans blir detta 3 345 personer.

Personer med efternamnet Andrén eller med varianter av detta namn

A
 Adolf Andrén (1869–1936), dirigent och organist
 Anders Andrén (född 1952), arkeolog, professor
 Andrea Andreen (1888–1972), läkare, freds- och kvinnoaktivist
 Arvid Andrén (1902–1999), antikvetare med professors namn

B
 Barbro Andréen (född 1943), bildkonstnär 
 Bengt Andrén (1926–2021), ingenjör och ekonom
 Bernhard Andrén (1869–1945), militär
 Bertel Andrén (1879–1969), präst

C
 Carl Andrén (1875–1928), arkitekt
 Carl-Gustaf Andrén (1922–2018), teolog, universitetskansler
 Cecilia Andrén, senare Ustav (född 1989), programledare och buktalare, se Zillah
 Cecilia Andrén-Nyström (född 1991), fotbollsledare
 Cilène Andréhn (född 1963), gallerist
 Claes Andrén zoolog, professor i bevarandebiologi och vetenskaplig ledare för Nordens Ark

E
 Elis Andreen (1877–1941), ingenjör
 Erik Andrén, flera personer
 Erik Andrén (kulturhistoriker) (1904–1984), kulturhistoriker och museiman
 Erik Andrén (författare) (1920–1989), författare och timmerman

G
 Gabriel Andrén (född 1999), fotbollsspelare
 Georg Andrén, flera personer
 Georg Andrén (1890–1969), professor i statsvetenskap, politiker, folkpartist
 Georg Andrén (född 1960), ekonom
 Greta Andrén (1909–1971), diakonissa och missionär
 Gunilla Andrén (född 1961), friidrottare
 Gunnar Andrén (född 1946), politiker, folkpartist
 Gustav Andreen (1864–1940), svensk-amerikansk skolman
 Gösta Andréen (1902–1978), läkare

H
 Hans-Olof Andrén (född 1947), fysiker
 Harald Andrén (1891–1964), konstnär
 Henrik Andrén (född 1968), fotbollsdomare

I
 Ingrid Andrén (1902–1981), politiker, folkpartist

J
 Jarl Andrén (född 1937), fotbollsspelare
 John Andrén (1897–1965), biblioteksman
 Josef Andrén (1847–1933), grosshandlare och politiker

K
 Karin Andrén (1927–2017), förlagsredaktör och folkbildare
 Krister Andrén (född 1946), försvarsforskare

L
 Lars Andrén (aktiv 1946), stavhoppare
 Lennart Andrén (1890–1959), ingenjör, affärsman
 Linnéa Andrén (1877–1962), sångtextförfattare

M
 Margareta Andrén (1933–2022), kurator och politiker, folkpartist
 Margareta Andrén-Rasmuson (1913–2000), författare av barn- och ungdomslitteratur
 Mats Andrén (född 1958), idéhistoriker

N
 Nils Andrén (1918–2004), professor i statsvetenskap

O
 Olof Andrén, flera personer
 Olof Andréen (1919–2016), konstnär                                  
 Olof Andrén (präst) (1824–1870)
 Olof Andrén (läkare) (1891–1983)
 Olof Andrén (patristiker) (1916–2019), präst och patristiker
 Oscar Andréhn (1899–1981), boxare

P
 Per Andrén (född 1961), röstskådespelare
 Per G Andreen (1909–2001), historiker

R
 Robert Andreen, finansman

S
 Sven-Gunnar Andrén (1913–2004), pianist och dirigent

V
 Vicke Andrén (1856–1930), konstnär
 Viktor Andrén (född 1994), ishockeymålvakt

Å
 Åke Andrén (1917–2007), teolog, professor

Källor

Svenska efternamn